Stuart Townend  (1909–2002) – brytyjski lekkoatleta i polityk
 Stuart Townend (ur. 1963) – brytyjski muzyk